Onderdistrict in Indonesië
 Tenjolaya (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bogor in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Tenjolaya (Ciambar), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Tenjolaya (Cicalengka), een plaats in het regentschap Bandung in de provincie West-Java
 Tenjolaya (Kasomalang), een plaats in het regentschap Subang in de provincie West-Java
 Tenjolaya (Pasirjambu), een plaats in het regentschap Bandung in de provincie West-Java